Coelius ist der Name folgender Personen:

 Gaius Coelius Montanus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Lucius Coelius Antipater, römischer Jurist und Historiker
 Lucius Coelius Festus, römischer Suffektkonsul 148
 Lucius Coelius Rufus, römischer Konsul 119 
 Marcus Coelius Honoratus, römischer Offizier (Kaiserzeit) 
 Marcus Roscius Coelius, römischer Suffektkonsul 81

 Publius Coelius Balbinus, römischer Konsul 137

Siehe auch:
 Caelius (Begriffsklärung)